Niclas Per Olaf Bergfors (né le  à Södertälje en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il commence sa carrière Elitserien avec son club formateur, le Södertälje SK. En 2005, il est choisi en première ronde en  par les Devils du New Jersey lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. Il part alors en Amérique du Nord. Il est assigné au club-écoles des Devils, les River Rats d'Albany puis les Devils de Lowell dans la Ligue américaine de hockey. En 2007-2008, il joue son premier match de LNH.

Le , il est échangé aux Thrashers d'Atlanta en retour notamment d'Ilia Kovaltchouk. Au terme de la saison 2009-2010, il obtient une nomination sur l'équipe d'étoiles des recrues de la ligue. Le , il est échangé avec Patrick Rissmiller aux Panthers de la Floride en retour de Radek Dvořák et d'un choix de cinquième tour au repêchage d'entrée dans la LNH 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il joue son premier match senior le  contre la République tchèque lors d'un match des LG Hockey Games, tournoi faisant partie de l'Euro Hockey Tour.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005|| Södertälje SK|| Elitserien|| 25|| 1|| 0|| 1|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| River Rats d'Albany|| LAH|| 65|| 17|| 23|| 40|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Devils de Lowell||  LAH|| 60|| 13|| 19|| 32|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Devils de Lowell||  LAH|| 66|| 12|| 15|| 27|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Devils du New Jersey|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 ||Devils de Lowell ||LAH ||66 ||22 ||29 ||51 ||14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Devils du New Jersey|| LNH||8 ||1 ||0 ||1 ||0 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2009-2010|| Devils du New Jersey|| LNH||54 ||13 ||14 ||27 ||10 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| Thrashers d'Atlanta|| LNH||27 ||8 ||9 ||17 ||0 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2010-2011|| Thrashers d'Atlanta || LNH|| 52|| 11|| 18|| 29|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Panthers de la Floride || LNH||20 ||1 ||6 ||7 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Predators de Nashville || LNH|| 11|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2011-2012|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Severstal Tcherepovets || KHL || 13|| 4|| 3|| 7|| 4|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Severstal Tcherepovets || KHL || 45|| 8|| 10|| 18|| 2|| 9|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || Admiral Vladivostok || KHL || 54|| 17|| 19|| 36|| 18|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2014-2015 || Admiral Vladivostok || KHL || 60|| 21|| 23|| 44|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2015-2016 || Admiral Vladivostok || KHL || 25|| 3|| 8|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sokol Krasnoïarsk || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk || KHL || 23|| 6|| 7|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Linköpings HC || SHL || 37 || 3 || 2 || 5 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Djurgårdens Hockey || SHL || 10 || 2 || 3  || 5 || 2 || 3 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 2017-2018|| Djurgårdens Hockey || SHL || 52 ||14|| 13|| 27|| 14 || 11 || 2 ||2 ||	4 || 2
|-
| 2018-2019|| Djurgårdens Hockey || SHL || 52 || 6 || 15 || 21 || 12 || 19 || 2 || 6 || 8 || 6
|-
| 2019-2020|| Djurgårdens Hockey || SHL || 52 || 12 || 11 || 23 || 22 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Djurgårdens Hockey || SHL  || 52 || 15 || 12 || 27 || 14 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2

| 173 || 35 || 48 || 83 || 20 ||-|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Södertälje
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils de Lowell
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Predators de Nashville
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Linköpings HC
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Sokol Krasnoïarsk